Legenden ist eine deutsche Doku-Fernsehreihe, die seit 1998 auf ARD gezeigt wird. Jede Folge porträtiert eine bekannte Persönlichkeit („Legende“). Bisher wurden 13 Staffeln ausgestrahlt (Stand 2012).

Produktion 

Die Reihe wird von MDR und SWR produziert. Eine Folge dauert in der Regel 45 Minuten. Um ein einheitliches Format zu schaffen, wurde zunächst stets vor einem blauen Hintergrund aus Filz gedreht, den das Team mit sich führte. Aus praktischen Gründen wurde dieses Vorgehen jedoch aufgegeben. Es blieben inhaltliche Konstanten: Vorgestellt werden ausschließlich sehr bekannte Personen, in deren Biografie es oft einen Bruch gibt. Politiker und Sportler sollten laut Konzept nicht dazugehören, es gab aber später Ausnahmen.

Leitender Redakteur der Reihe ist Gerolf Karwath. Laut seiner Aussage sind Folgen über deutsche Prominente sowie Prominente der 1950er Jahre beim Publikum besonders beliebt.

Episodenliste

Literatur 
 Friederike Arnold [Red.], Sønke Burmeister [Red.]: Legenden: Evita, Soraya, Curd Jürgens, Romy Schneider, Enrico Caruso, Marlene Dietrich. Henschel Verlag, Berlin 1999, ISBN 3-89487-314-0.

Weblinks

Einzelnachweise 

Dokumentarreihe
Fernsehserie (Das Erste)
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre